Харисбург () град је у САД у савезној држави Пенсилванија и њен главни град. По попису становништва из 2010. у њему је живело 49.528 становника.

Географија 

Харисбург се налази на надморској висини од 98 m.

Клима

Демографија 
Према попису становништва из 2010. у граду је живело 49.528 становника, што је 578 (1,2%) становника више него 2000. године.

Референце

Спољашње везе 

 
 

Градови у Пенсилванији
Википројект географија/Насеља у САД
Главни градови америчких држава